Madenmann, auch Maden-Mann, ist der Beiname von:

 Mark Benecke (* 1970), deutscher Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie sowie Politiker (Die PARTEI)